Jorge I Federico Carlos de Sajonia-Meiningen (en alemán, Georg I. Friedrich Karl von Sachsen-Meiningen; Fráncfort, 4 de febrero de 1761-Meiningen, 24 de diciembre de 1803) fue duque de Sajonia-Meiningen desde 1782 hasta 1803. Fue conocido como un reformador y considerado un modelo de príncipe para muchos de sus pares.

Familia 
Jorge nació el 4 de febrero de 1761 en Fráncfort, siendo el cuarto pero el segundo hijo superviviente del duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen y de Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal. Su padre tenía 74 años de edad en ese tiempo y murió dos años más tarde, en 1763.

Reinado 
Jorge sucedió a su hermano mayor, Carlos Guillermo, que no tenía hijos, en el Ducado de Sajonia-Meiningen en 1782. Gobernó basado en los principios del "despotismo ilustrado" enfatizando en particular la importancia de la educación. Inició la construcción del Gymnasium (instituto de educación secundaria) después nombrado Bernhardinum por su hijo, Bernardo. Jorge I también abrió la biblioteca ducal al público, reformó las prácticas de la iglesia (protestante) en su principado e inició nuevas políticas sociales. Bajo un seudónimo publicó tratados filosóficos. Como resultado, muchos de sus príncipes contemporáneos lo consideraron un modelo de gobernante y su ducado como el Estado alemán en donde el despotismo ilustrado alcanzó su apogeo.

Jorge I murió de una fiebre el 24 de diciembre de 1803 en Meiningen.

Matrimonio e hijos 
En Langenburg el 27 de noviembre de 1782, Jorge se casó con Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg. Después de diez años empezaron a tener hijos, finalmente teniendo cuatro:
Adelaida Luisa Teresa Carolina Amalia (Meiningen, 13 de agosto de 1792-Bentley Priory, Middlesex, 2 de diciembre de 1849), desposó el 11 de julio de 1818 con el duque de Clarence, después rey Guillermo IV del Reino Unido.
Ida (Meiningen, 25 de junio de 1794-Weimar, 4 de abril de 1852), desposó el 30 de mayo de 1816 con Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach.
niña nacida muerta (Meiningen, 16 de octubre de 1796).
Bernardo II Erico Freund (Meiningen, 17 de diciembre de 1800-ibidem, 3 de diciembre de 1882), duque de Sajonia-Meiningen.

Ancestros

Véase también 
 Parque y castillo de Altenstein

Referencias

Bibliografía 
 Andrea Jakob, Meininger Museen: Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen - Ein Präzedenzfall für den aufgeklärten Absolutismus 2005, Südthüringer Forschungen Heft 33, ISBN 3-910114-06-7

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Fráncfort del Meno